Dickie steht für:
 die Spielemarke Simba Toys, siehe Simba-Dickie-Group

Dickie ist der Familienname folgender Personen:
 George Dickie (Botaniker) (1812–1882), schottischer Arzt und Botaniker
 George Dickie (1926–2020), US-amerikanischer Philosoph
 James Dickie (* 1934), schottischer Herausgeber von Gruselgeschichten

 Kate Dickie (* 1971), schottische Film- und Theaterschauspielerin
 Murray Dickie (1924–1995), schottischer Opernsänger (Tenor)
 Neville Dickie (* 1937), britischer Pianist
 Robert Dickie (1876–1958), Erfinder des Briefmarkenautomaten
 Simon Dickie (1951–2017), neuseeländischer Ruderer
 Vance Dickie (1918–2012), australischer Politiker
 William Dickie (1914–1984), irischer Opernsänger (Bassbariton)

Siehe auch:
 Dicky
 Dickey
 Dickies